

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alain Orsoni, (1954- ), activiste et homme politique corse ;
 Franck Orsoni, (1966- ), ancien footballeur professionnel français ;
 Gérald Orsoni, (1972- ), joueur de rugby à XV français ;
 Guy Orsoni, ( 1958 -1983), militant nationaliste corse assassiné le  ;
 Jérôme Orsoni, (1977- ), écrivain et traducteur français ;
 Valérie Orsoni, (1970- ), dirigeante d'entreprise ;